Francisco IV Gonzaga (Mantua, 7 de mayo de 1586 – Mantua, 22 de diciembre de 1612), fue duque de Mantua y de Montferrato durante un corto período de pocos meses del año 1612, falleciendo de viruela.

Biografía 

Hijo primogénito de Vicente I Gonzaga y de Leonor de Médici, primogénita del gran duque Francisco I de Toscana y de la archiduquesa austriaca Juana de Habsburgo-Jagellón, Francisco se casó en Turín el 19 de febrero de 1608 con Margarita, hija del duque Carlos Manuel I de Saboya. Con este matrimonio se cimentó la paz entre las dos familias, enemistadas por la posesión de Montferrato. En realidad el matrimonio era para acomodarse ambos bandos en la política: de la parte de Mantua, para eliminar la pretensión de Carlos Manuel I sobre Montferrato, de la parte de Saboya, previendo la futura dificultad de los Gonzaga en asegurar la continuidad de su dinastía, para poder aumentar con mayor fuerza, gracias al parentesco. 

Tras la muerte de su padre, Francisco asumió el poder el 10 de junio de 1612. Su reinado duró solo pocos meses en los cuales, se destacó la contienda con Ranuccio I Farnesio, duque de Parma, exenemigo acérrimo de su padre, que después de la muerte de este había sido acusado de organizar una conjura organizada contra él. La contienda estaba por resolverse por medio de las armas, sin embargo la acción diplomática de Saboya y del embajador de Francia contribuyó a cimentar la paz entre los dos bandos. 

Francisco se dedicó a sanear la finanzas de su estado. Pero su obra se interrumpió muy pronto: la epidemia de viruela atacó a la familia ducal y causó la muerte de su hijo Luis (su heredero) y pocas semanas después, el 22 de diciembre de 1612, causó la muerte del duque. 

Su sucesor fue su hermano menor Fernando, que logró ascender al trono tras la conocida como guerra de sucesión de Montferrato (1613-1617).

Hijos 
Francisco e Margarita tuvieron tres hijos:

 María Gonzaga (29 de julio de 1609-14 de agosto de 1660), se casó el 25 de diciembre de 1627 con el duque Carlos II de Gonzaga-Nevers de Mantua, duque de Nevers y de Rethel (Carlos IV) (1609-1631);
 Luis Gonzaga (27 de julio de 1611-3 de diciembre de 1612), heredero;
 Leonor Gonzaga (12 de septiembre de 1612-13 de septiembre de 1612).

Ancestros 

</center>

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato
Bourne, Molly (2010). "The Art of Diplomacy: Mantua and the Gonzaga". In Rosenberg, Charles M. (ed.). The Court Cities of Northern Italy: Milan, Parma, 
Piacenza, Mantua, Ferrara, Bologna, Urbino, Pesaro, and Rimini. Cambridge University Press. p. 138-195.
Bourne, Molly (2016). "From court to cloister and back again: Margherita Gonzaga, Caterina dé Medici and Lucrina Fetti at the convent of Sant'Orsola in Mantua". 
In Cavallo, Sandra; Evangelisti, Silvia (eds.). Domestic Institutional Interiors in Early Modern Europe. Routledge. p. 153-180.

Raviola, Blythe Alice (2016). "The Three Lives of Margherita of Savoy-Gonzaga, Duchess of Mantua and Vicereine of Portugal". In Cruz, Anne J.; Stampino, Maria Galli (eds.). Early Modern Habsburg Women: Transnational Contexts, Cultural Conflicts. Routledge. p. 59-78.

Nobles de Italia del siglo XVI
Gobernantes de Mantua del siglo XVII
Fallecidos por viruela
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Mantua
Duques de Mantua (Gonzaga)